Бары́кин — русская фамилия.

Известные носители 
 Барыкин, Александр Александрович (Бырыкин; 1952—2011) — рок-музыкант, певец и композитор, поэт, гитарист.
 Барыкин, Анатолий Петрович (род. 1952) — депутат ГД РФ второго созыва.
 Барыкин, Виктор Николаевич (род. 1954) — солист балета Большого театра.
 Барыкин, Владимир Александрович (1879—1939) — русский и советский микробиолог и иммунолог, создатель вакцины против брюшного тифа.
 Барыкин, Георгий Филиппович (1916—1944) — Герой Советского Союза.
 Барыкин, Дмитрий Зотович (род. 1971) — председатель Нижегородской городской думы (2018—2020).
 Барыкин, Емельян Игнатьевич (1902—1951) — Герой Советского Союза.
 Барыкин, Фёдор Диомидович (1894—1965) — инженер путей сообщения, изобретатель, лауреат Государственной премии СССР.

Барыкина

Примечания